

Codici 
 MLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Morelia Municipal, Morelia, Messico

Sigle 
 MLM – Nel Marketing, abbreviazione di Multi-level marketing
 Multipurpose Laboratory Module, detto anche Nauka – modulo della Stazione spaziale internazionale